Жеребьёвка отборочного турнира Евро-2016 прошла в Ницце 23 февраля 2014 года. В группу F попали сборные по футболу следующих стран: Греция, Венгрия, Румыния, Финляндия, Северная Ирландия, Фарерские острова. Матчи в группе F проходили с 7 сентября 2014 года по 11 октября 2015 года.

Результаты 
Расписание матчей было опубликовано УЕФА после жеребьёвки 23 февраля 2014 года в Ницце. Время начала матчей 14 ноября 2014 года указано в UTC+1 (CET, Центральноевропейское время), время начала остальных матчей — в UTC+2 (CEST, Центральноевропейское летнее время). Местное время (отличное от центральноевропейского) указано в скобках.

Бомбардиры 

6 голов
  Кайл Лафферти
2 гола

  Даниэль Бёде
  Пол Папп
  Богдан Станку
  Рику Риски

1 гол

  Золтан Гера
  Рихард Гузмич
  Балаж Джуджак
  Тамаш Пришкин
  Адам Салаи
  Золтан Штибер
  Николаос Карелис
  Сократис Папастатопулос
  Клаудиу Кешеру
  Чиприан Марика (1 пен.)
  Раул Русеску
  Гарет Маколи
  Найалл Макгинн
  Джейми Уорд
  Брандур Ольсен
  Халлур Ханссон
  Кристиан Хольст
  Йохан Эдмундссон
  Роман Ерёменко
  Берат Садик
  Яркко Хурме

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на официальном сайте УЕФА

Отборочный турнир